Chen může být:

 Čchen (styl tchaj-ťi)
 Chen (rod) – „bílé husy“, rod či spíše podrod hus řazený do rodu Anser

 Chen (zpěvák) – jihokorejský zpěvák
 Chen (příjmení)